Der Hanteng X7 war das erste Fahrzeug des chinesischen Automobilherstellers Hanteng. Positioniert war das Sport Utility Vehicle über dem Anfang 2017 eingeführten Hanteng H5.

Geschichte 
Das Fahrzeug wurde ausschließlich in China zwischen Juli 2016 und Juni 2021 verkauft. Auf der Guangzhou Auto Show 2017 präsentierte der Hersteller mit dem X7S und dem X7 PHEV zwei weitere Varianten des Wagens.

Technische Daten 
Den Antrieb im X7 und im X7S übernimmt entweder ein 1,5- oder ein 2,0-Liter-Ottomotor von Mitsubishi Motors. Der X7 PHEV hat einen Plug-in-Hybrid-Antrieb.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website H7 (chinesisch)
 Offizielle Website H7s (chinesisch)
 Offizielle Website H7 PHEV (chinesisch)

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell